Il tabellone singolare del Tasmania Challenger 1978, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1978, è stato vinto da Bob Carmichael (tds n. 6). In finale ha sconfitto John Marks (tds n. 5) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  John James (primo turno)
  Allan Stone (semifinali)
  Chris Kachel (quarti di finale)
  Alvin Gardiner (primo turno)

  John Marks (finale)
  Bob Carmichael (campione)
  Peter McNamara (semifinali)
  Terry Rocavert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni

Tasmania Challenger 1978